Blanca (Blanche en espagnol) peut faire référence à :
 Blanca, une commune de la communauté autonome de Murcie,
 Blanca, une municipalité américaine de l'État du Colorado,
 Blanca, un prénom espagnol,
 Blanca, une série télévisée italienne.

Blancas peut faire référence à :
 Blancas, une commune de la communauté d'agglomération de Jiloca en Aragon, en Espagne,

Voir aussi